Olaszország
Calcio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében

Más
Calcio Catania, olasz labdarúgócsapat Cataniában
Calcio Padova, olasz labdarúgócsapat Padovában
Calcio Lecco 1912, olasz negyedosztályú labdarúgócsapat Leccóban
Calcio Montebelluna, olasz negyedosztályú labdarúgócsapat Montebellunában